Соревнования по прыжкам в длину у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении 2013 года прошли 2 и 3 марта.

Результаты

Квалификация

Финал

Ссылки 
 Результаты квалификации
 Результаты финала

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении 2013